

Альтендорф (Верхня Франконія) — громада, федеральна земля Баварія
 Альтендорф (Верхній Пфальц) — громада, федеральна земля Баварія

Альтендорф — громада в кантоні Швіц